Алсу се може односити на:

 Алсу (певачица)
 Алсу (насеље у Француској)